Torneo Clausura 2009 puede referirse a:

 Torneo Clausura 2009 en Argentina.
 Torneo Clausura 2009 en Bolivia.
 Torneo Clausura 2009 en Chile.
 Torneo Clausura 2009 en Colombia.
 Torneo Clausura 2009 en Costa Rica.
 Torneo Clausura 2009 en El Salvador.
 Torneo Clausura 2009 en Guatemala.
 Torneo Clausura 2009 en Honduras.
 Torneo Clausura 2009 en México.
 Torneo Clausura 2009 en Nicaragua.
 Torneo Clausura 2009 en Panamá.
 Torneo Clausura 2009 en Paraguay.
 Torneo Clausura 2009 en Uruguay.
 Torneo Clausura 2009 en Venezuela.

Véase también
 Torneo Apertura 2009,  desambiguación.
 Torneo Clausura 2008,  desambiguación.
 Torneo Clausura 2010,  desambiguación.